Lan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lan He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Lan He (vattendrag i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar